Torres Ríos puede hacer referencia a:

Carlos Torres Ríos, actor y director de cine argentino.
Leopoldo Torres Ríos, director de cine argentino.